Der Terminus Messflug steht für
 Wissenschaftliche Flüge zur Messung von Lufttemperatur, Feuchtigkeit und anderer Parameter der Atmosphärenforschung
 Bildflüge zur Herstellung von Landkarten und für den Kataster
 Lidar-Messflüge zur Erstellung eines digitalen Geländemodells
 Eichung von Navigationsinstrumenten
 militärische Erkundung aus der Luft
 Flugleistungsvermessung.

Siehe auch
 Flugnavigation
 Barograf
 Radiosonde
 Feuchtigkeitsprofil